Helvis est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Jacques Helvis (mort en 1565), ecclésiastique français

Prénom
Helvis d'Ibelin (1182-fl. 1220), fille du croisé Balian d'Ibelin
Helvis de Brunswick-Grubenhagen (1353-1421), reine consort de Chypre
Helvis de Lusignan (c. 1190-c. 1218), fille du croisé Aimery II de Lusignan
Helvis de Milly, fille du croisé Henri de Milly

Voir aussi

Homonymie de prénom